Occam pode se referir a:

 occam (linguagem de programação)
 Objective Caml, uma linguagem de programação, também conhecida como OCaml
 Navalha de Occam, um princípio lógico
 William de Ockham, um filósofo da lógica e um teólogo escolástico inglês

Desambiguação